Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2013, classée en catégorie International, se dispute du 8 au .

Simona Halep remporte le simple dames. En finale, elle bat Yvonne Meusburger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Hlaváčková et Lucie Hradecká.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Une joueuse est exemptée de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Budapest
Sport en Hongrie en 2013
Tennis en juillet  2013